François Étienne peut désigner :

 François Étienne (1763-1836), évêque constitutionnel français ;
 François Étienne (1901-1970), clarinettiste français.